John Gretton ist der Name folgender Personen:

* John Gretton, 1. Baron Gretton (1867–1947), britischer Segler, Geschäftsmann und konservativer Politiker
 John Gretton, 2. Baron Gretton (1902–1982), britischer konservativer Politiker
 John Gretton, 3. Baron Gretton (1941–1989), britischer Peer
 John Gretton, 4. Baron Gretton (* 1975), britischer Peer und konservativer Politiker